Рік Грін (,  20 лютого 1956, Бельвіль) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1976 року.

1976 року був обраний на драфті НХЛ під 1-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс», «Монреаль Канадієнс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Нью-Йорк Айлендерс».

Виступав за збірну Канади.

Тренерська робота 
Працював з командами НХЛ «Лос-Анджелес Кінгс», «Монреаль Канадієнс», «Нью-Йорк Айлендерс».

Нагороди та досягнення 
 Бронзовий призер чемпіонату світу 1982.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1986.

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Перші номери драфтів НХЛ
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»
Тренери «Лос-Анджелес Кінгс»
Тренери «Монреаль Канадієнс»
Тренери «Нью-Йорк Айлендерс»
Уродженці Бельвіля (Онтаріо)